Maesen kan som auktorsförkortning betyda:

 L.J.G.van der Maesen
 Laurentius Josephus Gerardus Jos van der Maesen

Robotskapade auktorsförkortningar